Sandbank steht für
 Sandbank, geografischer Begriff, siehe auch: :Kategorie:Sandbank
 Sandbank des Apophis, mythologischer Begriff  
 Offshore-Windpark Sandbank, Offshore-Windpark in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee 
 Zeche Sandbank, ehemaliges Bergwerk im Ruhrgebiet

Siehe auch:
 Sandbanks-Nationalpark
 Sandbanks Provincial Park